Кокжиди́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Саркандського району Жетисуської області Казахстану. Адміністративний центр — село Кокжиде.

Населення — 872 особи (2009; 1220 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Саркандського району